Düvelstein steht für:

 Düvelstein (Großkönigsförde), Findling bei Lindau, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Düvelstein, Grabanlage bei Bad Laer, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, siehe Großsteingrab Laer